Ibo puede referirse a:

 Ibo o igbo, grupo étnico de África Occidental.
 Ibo o igbo, idioma del pueblo igbo.
 Ibo o igbo, ritmo originario de África occidental.
 Ibo, villa y distrito de la provincia de Cabo Delgado, Mozambique.
 Isla de Ibo, isla de coral en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique.
 IBO, Instituto Bíblico y Oriental, institución cultural en León, España.
 IBO, International Bowhunting Organization, organización internacional de caza con arco.
 IBO, Liceo Instituto Batlle y Ordóñez, en Montevideo, Uruguay.
 IBO, Olimpiada Internacional de Biología, concurso anual para estudiantes de secundaria.
 IBO, Organización Internacional de Boxeo.